Az 1972. évi nyári olimpiai játékokon a kosárlabdatornát augusztus 27. és szeptember 9. között rendezték. A tornán 16 nemzet csapata vett részt.

Éremtáblázat 
(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Érmesek

Lebonyolítás 
A 16 résztvevőt 2 darab 8 csapatos csoportba sorsolták. Körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportból az első két helyezett jutott tovább az elődöntőbe, majd az elődöntő két győztese játszotta a döntőt. A csoportkör további két-két helyezettje játszott a további helyezésekért.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Egyenes kieséses szakasz

A 13–16. helyért 

Egyiptom az olimpián történt véres terrorakciót követően visszalépett. A hivatalos jegyzőkönyvben 2–0-s végeredmény szerepel.

A 15. helyért 

Egyiptom az olimpián történt véres terrorakciót követően visszalépett. A hivatalos jegyzőkönyvben 2–0-s végeredmény szerepel.

A 13. helyért

A 9–12. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

Az 5–8. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források 

1972
Kosárlabda
Olimpia